Nasty – gruppo musicale belga
 Nasty – singolo di Janet Jackson del 1986
 Nasty – singolo di Nas del 2011
 Nasty – singolo di Pixie Lott del 2014
 Nasty – singolo dei The Prodigy del 2015